Жилая застройка — площади (районы) в городах, застроенные жилыми зданиями.

Жилой микрорайон — первичная единица современной городской жилой застройки, комплекс жилых домов и учреждений бытового обслуживания.

Спальный микрорайон —

‪Частный сектор — территория, застроенная частными домами.

Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж.

Уплотнительная застройка, точечная застройка — строительство новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зелёных зон.

См. также 
 Жилое помещение
 Градостроительное проектирование

Примечания